Pojištěním osob obvykle rozumíme takový druh pojištění, při kterém je pojištěncem fyzická osoba. Může to být:

 cestovní pojištění pojištění léčebných výloh v případě náhlého onemocnění nebo úrazu přednostně při cestě do zahraničí. Současně s ním se nabízí i pojištění ztráty zavazadel, pojištění rizikových sportů, pojištění na zpoždění letu a podobně.
 důchodové pojištění a specificky penzijní připojištění, které je v ČR daňově zvýhodněné,
 nemocenské pojištění je v ČR součástí sociálního pojištění osob výdělečně činných, např. při dočasné pracovní neschopnosti, karanténě, při ošetřování a péči o člena domácnosti, nebo při těhotenství a mateřství.
 pojištění dětí a mládeže
 majetkové pojištění – domácnosti, finančních ztrát, havarijní pojištění (kasko), nemovitosti, staveb, zásilek (cargo), zvířat,
 pojištění na dožití, viz penzijní připojištění výše,
 pojištění odpovědnosti za škodu například způsobenou provozem vozidla (povinné ručení). Může ale být pojištěna i odpovědnost za škodu způsobenou členy domácnosti (např. rozbití cizí věci) nebo  škody z provozu nemovitosti (pád sněhu, ale i tašek ze střechy) nebo odpovědnost zaměstnance.
 pojištění podpory v nezaměstnanosti,
 pojištění právní ochrany,
 pojištění schopnosti splácet dluh a to v případě ztráty zaměstnání nebo dlouhodobé nemoci. Pojištění řeší rozdíl mezi limity dávek v pracovní neschopnosti a pravidelným příjmem.
 úrazové pojištění, v ČR je ze zákona povinné pojištění pracovních úrazů a nemocí z povolání zaměstnanců,
 pojištění vkladů,
 zdravotní pojištění a jemu podobné pojištění pro případ nemoci. V ČR je zdravotní pojištění ze zákona povinné pro osoby výdělečně činné (má charakter nepřímé daně),
 životní pojištění, např. na dožití, které je v ČR daňově zvýhodněné. Životní pojištění může mít úrazovou a kapitálovou (spořicí) nebo investiční složku.

Obnosové pojištění není speciálním typem soukromého pojištění, ale týká se pojistného plnění jako protiváha termínu škodové pojištění.

V užším smyslu se pojištěním osob může rozumět pouze pojištění zdraví a života osob, tedy nikoli jejich majetku nebo příjmů.